Osoby o tym nazwisku:
 Jafet Uutoni – namibijski bokser, olimpijczyk
 Simon Uutoni – namibijski piłkarz